Första gången kan syfta på:

 Första gången (musikalbum) – ett musikalbum från 1980 av Rockvindar med bland andra Thorsten Flinck
 Första gången (sång) – ett bidrag i Melodifestivalen 2007 av Svante Thuresson och Anne-Lie Rydé